13  – il numero 13
 Number 13  – film muto incompiuto del 1922 di Alfred Hitchcock

Pagine correlate 
 13 (disambigua)